FVC steht für:
 FIRST Vex Challenge, Vorgänger der First Tech Challenge, weltweites Bildungsprogramm für Robotik
 Fingerprint Verification Competition, internationaler Wettbewerb für Fingerprint Verification Software
 forcierte Vitalkapazität (engl. Forced vital capacity), Lungenfunktion#Obstruktive Ventilationsstörung
 Fortuneo-Vital Concept, französisches Radsportteam

Abkürzung